Пионерский салют — приветствие пионеров СССР, а также современных пионеров на постсоветском пространстве. Сродни воинскому приветствию.

Описание 
Отдавая салют, пионер поднимает согнутую в локте правую руку перед собой, так, что рука оказывается чуть выше головы. Все пять пальцев при этом выпрямлены и прижаты друг к другу, ладонь обращена к голове ребром. Расстояние от ладони до лба — примерно ладонь. .
Салют отдаётся только, если на пионере повязан пионерский галстук. Салют отдаётся знамёнам и флагам (пионерским, государственным и военным), при отдаче рапорта, при получении наград, во время минуты молчания. Пионеры также отдают салют, произнося ответ «Всегда готов» на призыв «К борьбе за дело Коммунистической партии будь готов!». Салютовать левой рукой допускалось при физическом отсутствии или параличе правого предплечья.

См. также 
 Пионерская линейка
 Салют Беллами
 Зогистское приветствие
 Рот Фронт

Ссылки 
 Символика Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина  // statesymbol.ru

Жесты
Приветствия
Пионерское движение